Cinq gouvernements français portent ce nom :

 Gouvernement Jules Dufaure (1)
 Gouvernement Jules Dufaure (2)
 Gouvernement Jules Dufaure (3)
 Gouvernement Jules Dufaure (4)
 Gouvernement Jules Dufaure (5)